Korthals peut faire référence à :

Patronyme 

 Benk Korthals (né en 1944), homme politique néerlandais ;
  (né en 1978), musicien allemand ;
 Dirk Korthals (né en 1962), nageur allemand ;
 Edouard Karel Korthals (1851-1896), éleveur de chiens néerlandais ;
  (né en 1940), administrateur et homme politique allemand ;
  (1911-1976), homme politique et journaliste néerlandais ;
  (1916-1972), peintre néerlandais ;
  (née en 1984), comédienne et chanteuse néerlandaise ;
  (né en 1949), philosophe néerlandais ;
 Pieter Willem Korthals (1807-1892), botaniste néerlandais ;
  (née en 1982), chanteuse, compositrice et cheffe d'orchestre polonaise.

Autre 

 le griffon d'arrêt à poil dur Korthals, ou Korthals, race de chien française.

Voir aussi 

 
 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme néerlandais